Název Jelenka může označovat: 

vrcholy
 Jelenka (Hrubý Jeseník) – hora (1214 m) v Hrubém Jeseníku, jihovýchodně od Jeleního hřbetu 
 Jelenka (Orlické hory) – hora (1083 m) v Orlických horách, jihovýchodně od Velké Deštné
 Jelenka (Třeboňská pánev) – kopec (499 m) v Třeboňské pánvi, jihozápadně od Nové Vsi nad Lužnicí

vodní toky 
 Jelenka (přítok Oslavy) – potok v Křižanovské vrchovině na pomezí okresů Žďár nad Sázavou a Třebíč, levostranný přítok řeky Oslavy
 Jelenka (přítok Úhlavy) – potok v Šumavském podhůří v okrese Klatovy, pravostranný přítok řeky Úhlavy

houby
 Jelenka (Elaphomyces) – rod podzemních vřeckovýtrusých hub z řádu plesnivkotvarých
 Jelenka (Phallus) – starší název pro hadovky, rod stopkovýtrusých hub z řádu hadovkotvarcých

stavby 
 Jelenka (věž) – věž v areálu Strakonického hradu
 Jelenka (chata, Kořenov) – chata v Jizerských horách v katastrálním území Jizerka obce Kořenov
 Jelenka (chata, Lipová-lázně) – chata v Hrubém Jeseníku v katastru obce Lipová-lázně
 Jelenka (chata, Malá Úpa) – chata na Sovím sedle ve východních Krkonoších, v katastrálním území Horní Malá Úpa obce Malá Úpa
 Jelenka (chata, Mutkov) – chata v Nízkém Jeseníku, v katastru obce Mutkov
 Jelenka (chata, Vápenná) – chata v Rychlebských horách v katastru obce Vápenná